Баинов — топоним и фамилия, имеющая женскую форму Баинова.

Фамилия 
 Баинов, Моисей Романович (1937—2001) — член Союза писателей России, поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Топоним 
 Баинов — аал в Усть-Абаканском районе Хакасии.

См. также 
 Баин
 Баин-Дзак